Кро́шинский сельсове́т () — административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии.

Состав 
В состав сельсовета входят 1 агрогородок и 23 деревни:

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Барановичский райисполком

Сельсоветы Барановичского района